Londyńska Parada Zwycięstwa (1919)
 Londyńska Parada Zwycięstwa (1946)